Collegio elettorale di Carpi – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Carpi – collegio elettorale del Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Carpi – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Carpi – collegio elettorale della Camera dei deputati italiana dal 1993 al 2005